Волокушино — название населённых пунктов.

Россия 
 Волокушино — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Волокушино — деревня в Артинском районе Свердловской области.